Punjab henviser til flere artikler om området som er delt mellem Indien og Pakistan:
 Punjab, Pakistan den pakistanske del af Punjab.
 Punjab, Indien den indiske del af Punjab.
 Punjabi er sproget i området.